Fenton kan syfta på:

 Fenton (auktor) – auktorsförkortning  för flera personer

Geografi

Storbritannien 

 Fenton, West Lindsey, ort i Lincolnshire, England, 
 Fenton, South Kesteven,  ort i Lincolnshire, England, 
 Fenton, Cambridgeshire – en ort i Cambridgeshire, England
 Fenton, Cumbria – en ort i Cumbria, England
 Fenton, Northumberland – en ort i Northumberland, England
 Fenton, Staffordshire – en ort i Stoke-on-Trent, Staffordshire, England

USA 

 Fenton, Louisiana, ort, Jefferson Davis Parish, 
 Fenton, Missouri, ort, Saint Louis County, 
 Fenton, Iowa, ort, Kossuth County, 
 Fenton, Michigan, ort, Genesee County,

Se även 
 Mount Fenton – flera

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar